Luijkx est un nom propre néerlandais qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Daan Luijkx (1966-), coureur cycliste et dirigeant d'équipe cycliste néerlandais ;
 Teun Luijkx (1986-), acteur néerlandais.

Patronyme néerlandais